

Sigle
 Abbreviazione dell'operazione finanziaria di Pronti contro termine
 Patent Cooperation Treaty: Trattato di cooperazione in materia di brevetti firmato a Washington DC nel 1970.
 Abbreviazione comunemente usata per parlare del Processo civile telematico che consiste nell'informatizzazione di alcune fasi del processo civile.
 PoliCloroTrifenili: una classe di sostanze chimiche industriali, nonché di inquinanti organici persistenti.
 Procalcitonina: proteina di 116 aminoacidi precursore dell'ormone calcitonina.
 Il Pacific Crest Trail, un percorso escursionistico negli Stati Uniti che si sviluppa dal confine con il Messico a quello con il Canada. (link : http://www.pcta.org/discover-the-trail/maps-and-guidebooks/ )

Codici 
 PCT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Princeton (Stati Uniti)

Mineralogia 
 Pct – abbreviazione di pectolite

Note